

Storia 
 Parti – abitanti dell'Impero partico

Persone 
 János Parti – canoista ungherese
 Zoltán Parti – canoista ungherese

Pagine correlate 
 Party